В 1942, 1944 и 1949 годах греки советского Черноморского побережья (Краснодарского края и Абхазии — где большинство из них проживало компактно), Кавказа и Закавказья, а также Крыма были высланы в Сибирь и казахстанские степи.

Их везли в товарных вагонах, предварительно передав все их имущество населению, не попадавшему «под постановление».

История 

Под «постановление Государственного Комитета Обороны» попали в тот раз не только греки, но также болгары и армяне. В Постановлении ГКО № 5984сс от 2 июня 1944 года говорилось:

Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению по постановлению ГКО № 5859сс от 11.V.1944 года крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 000 человек немецких пособников из числа болгар, греков и армян.

Греков из них было 15 000.
 
В 1956 году многие из живых вернулись обратно.

Причина депортации из Абхазии — «народно-хозяйственная». Она становится очевидной при знакомстве с материалами по подготовке к переселению, а также событиями, последовавшими сразу за ним. Возросший интерес титульной нации Грузинской ССР к престижным прибрежным территориям республики натыкался на препятствие: многие лакомые места уже были заняты.

В 1980-е годы и 1990-е годы наблюдалась тенденция к репатриации в Грецию (особенно из стран Закавказья).

В культуре 
Депортация 1949 года упоминается в конце главы 13 («Харлампо и Деспина») романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». По сюжету, абхазских греков Харлампо, Деспину и их семью вместе с другими греками Черноморья высылают в Казахстан.

См. также 
 Кентау
 Греческая операция НКВД

Литература 
 Н. Ф. Бугай, Депортация народов Крыма: документы, факты, комментарии. Москва, «ИНСАН», 2002 год.

Примечания

Ссылки 
 ГРЕЧЕСКИЙ МАРТИРОЛОГ
 Спецэшелоны идут на восток (избранные главы) — Иван Джуха
 J. Otto Pohl. Ethnic cleansing in the USSR, 1937—1949. Стр. 119

Операции НКВД СССР
Массовые депортации в СССР
Понтийские греки
Преследование греков
Этнические чистки
1942 год в СССР
1944 год в СССР
1949 год в СССР